Ferostes és la denominació polular que rep a Maria de la Salut (Mallorca) una escultura que representa el déu Bacus sedent, disposada aproximadament des de finals del  o principis del S. XIX, sobre el dintell de la porta d'accés del jardí de les cases de la possessió de Roqueta, als sementers de "Sa Vinyeta/Sa Vinya Vella/Sa Vinya Gran" .

L'escultura formava part del programa iconogràfic dels jardins d'aquesta possessió, d'orientació classicista i vinculats a models italians. Representa el déu nu i de cos sencer, coronat per fulles de parra, assegut sobre una bota de vi i alçant una copa en una de les mans. Tot i ser una representació prou difosa i freqüent de la iconografia dionisíaca, el model més conegut a Espanya, i possible influencia d'aquesta representació, és el Bacus sedent (1661) dels jardins del Palau d'Aranjuez (Madrid), obra de l'artista flamenc Jacques Jonghelinck.

La paraula no es troba recollida directament a cap diccionari de parla catalana. No obstant això, apareix com a adjectiu vinculat a la designació "feréstec -a" [s. XIV der. de ferus, amb possible influx de la terminació d'adjectius com domesticus 'de casa', forasticus 'de fora']. adj 1 Dit d'un animal indòmit, no domesticat. El porc senglar és un animal feréstec. 2 fig. Dit d'una persona esquerpa, intractable. Sens dubte, en la parla popular s'associava el caràcter selvàtic i indòmit del personatge a connotacions més burlesques i grotesques.

Ferostes va ser també el pseudònim adoptat per l'escriptor mallorquí Adreu Parera (1861-1955)

Referències 

Art a Mallorca
Maria de la Salut